Santa Domenika se može odnositi na:
 Santa Domenika (Katancaro)
 Santa Domenika (Krotone)
 Santa Domenika (Mesina)
 Santa Domenika (Ređo di Kalabrija)
 Santa Domenika (Vibo Valencija)
ili:
 Sveta Nedelja (Istra)